Ogilby se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Ogilby
 James Douglas Ogilby